Мелковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мелковичи — деревня в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Мелковичи — деревня в Батецком районе Новгородской области.